Verneuil (Charente)
Verneuil (Cher)
Verneuil (Marne)
Verneuil (Nièvre)
ook:
Verneuil-en-Bourbonnais, Allier 
Verneuil-en-Halatte, Oise 
Verneuil-Grand,  Meuse 
Verneuil-le-Château, Indre-et-Loire
Verneuil-l'Étang,  Seine-et-Marne
Verneuil-Moustiers,  Haute-Vienne
Verneuil-Petit,  Meuse 
Verneuil-sous-Coucy, Aisne 
Verneuil-sur-Avre, Eure 
Verneuil-sur-Igneraie, Indre
Verneuil-sur-Indre, Indre-et-Loire
Verneuil-sur-Seine,  Yvelines
Verneuil-sur-Serre, Aisne 
Verneuil-sur-Vienne, Haute-Vienne